Zdeněk Řezníček může být:

 Zdeněk Řezníček (1904) (1904–1975) – český básník a překladatel
 Zdeněk Řezníček (1941) (1941–2018) – český básník, malíř, spisovatel a překladatel